Афана́сьево — село Измалковского района Липецкой области. Центр Афанасьевского сельского поселения.

География 
Расположено на шоссе Р-119; здесь от неё отходит дорога на Измалково.

История 
В документах впервые упоминается в 1620 году: «село Афанасовское, что была деревня Короткая Большая». В документах 1676 года — село Коро́ткое с церковью Афанасия Александрийского, по которой и получило нынешнее название .

В начале 1980-х годов к Афанасьеву присоединили две соседние деревни — Шатово (на юго-западе) и Талыково (на северо-востоке) .

Население

Примечания 

Населённые пункты Измалковского района